Профессионалы:
 Профессионалы — американский вестерн 1966 года, режиссёр Ричард Брукс;
 Профессионалы — английский сериал, который ишёл в период с 1977 по 1983 года.
 Профессионалы — песня Владимира Высоцкого.

См. также 
 Профессионалы.ру — российская деловая социальная сеть;
 Профессионал